Termenul „Mühldorf” se poate referi la:

Mühldorf am Inn in Bayern
Mühldorf am Inn (district)

In Austria:
Mühldorf (Kärnten)
Mühldorf (Niederösterreich)
Mühldorf bei Feldbach, Steiermark